Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 105001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 maja 2000 do 30 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

105001-105100

105101-105200

105201-105300

105301-105400

105401-105500

105501-105600

105601-105700

105701-105800

105801-105900

105901-106000

Przypisy 

Lista planetoid 105001-106000